Шикотан:
 Шикотан — один из Курильских островов
 Шикотан — гора на острове Шикотан

См. также 
 Сикотан